Cimbál může být:
 Cimbál – deskový úderný strunný hudební nástroj
 Cimbál – též psáno jako cymbál nebo cymbel – varhanní rejstřík
 Cimbál – častěji psáno jako cymbál – mísovitý kovový nástroj podobný zvonu